Let's Get Lost peut signifier :
 
 Let's Get Lost, documentaire musical réalisé en 1988 par le photographe et cinéaste américain Bruce Weber, avec comme sujet le trompettiste de jazz Chet Baker
 Let's Get Lost, un film dramatique danois réalisé par Jonas Elmer, sorti en 1997
 Let's Get Lost, une chanson par Beck et Bat for Lashes de l'album The Twilight Saga: Eclipse Soundtrack
 Let's Get Lost (chanson, 1943), une chanson de Jimmy McHugh et Frank Loesser du film de 1943 Happy Go Lucky, chantée d'abord par Mary Martin puis par nombre de chanteurs reconnus
 Let's Get Lost, une chanson de l'album Worst Case Scenario par le groupe dEUS
 Let's Get Lost, une chanson de l'album  From a Basement on the Hill d'Elliott Smith
 Let's Get Lost, une chanson de l'album These_Things_Happen de G-Eazy
 Let's Get Lost, un roman d'amour par Sarra Manning

Homonymie de titre